(род. 1936) — американский боксёр.
  (род. 1946) — американский гражданский активист. 
 Армстронг, Джерри Джозеф (род. 1954) — североирландский футболист и футбольный тренер.